

Sigle 

IGO est un sigle qui peut désigner :
 Intergovernmental organization (en français, organisation intergouvernementale), un type d'organisation internationale destinée à établir des relations entre organismes gouvernementaux ;
 iGO, un progiciel d'aide à la conduite et d'assistance de navigation.

Prénom